Чемпионат Европы по фигурному катанию 1999 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 1999 году в Праге (Чехия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. Для не европейских стран с 1999 года проводится Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

Вновь чемпионами Европы во всех категориях стали представители России, причём в мужском и женском одиночном катании они заняли весь пьедестал. У мужчин золотую медаль завоевал Алексей Ягудин, у женщин победила Мария Бутырская. Среди пар победу одержали Мария Петрова и Алексей Тихонов, в танцах чемпионами Европы стали Анжелика Крылова и Олег Овсянников. Фигуристы сборной России повторили прошлогоднее достижение, вновь завоевав 9 медалей различного достоинства.

Количество медалей

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Праге
1999 год в фигурном катании
Европа
Фигурное катание
Спорт в Чехии в 1999 году
Чемпионаты Европы в Чехии